A Moranbong (모란봉, 牡丹峰; „Bazsarózsadomb”) az alábbiakra utalhat:

Moranbong, 95 méter magas domb Phenjanban.
Moranbong-kujok, Phenjan egyik kerülete.
Moranbong SE, phenjani székhelyű sportegyesület.
Moranbong Band, észak-koreai popegyüttes.
Moranbong Stadion, a Kim Ir Szen Stadion régi neve.
Moranbong Színház, színház Phenjanban.